

Картедж — місто, штат Арканзас
 Картедж — місто, штат Іллінойс
 Картедж — місто, штат Індіана
 Картедж — місто, штат Мен
 Картедж — місто, штат Міссісіпі
 Картедж — місто, штат Міссурі
 Картедж — місто, штат Північна Кароліна
 Картедж — місто, штат Південна Дакота
 Картедж — місто, штат Теннессі
 Картедж — місто, штат Техас
 Картедж — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Карфаген (значення)